

Događaji 
Fraat IV. Partski došao na vlast u Partskom Carstvu

Rođenja

Smrti